Bip est un nom qui peut faire référence à :
 Bip, une onomatopée décrivant un son généré artificiellement ; 
 Bip, personnage joué par le mime Marceau ; 
 Bip Bip, un personnage de cartoons créé par Chuck Jones ;
 Bip TV, une chaîne de télévision locale située aux alentours d'Issoudun ;
 Bip ou bipeur, un récepteur de radiomessagerie ;
 un proxy (ou bouncer) IRC.
Bip, une application de messagerie et d'appel développée par Turkcell

BIP est un sigle qui peut signifier :
 Bateau d'intérêt patrimonial, un bateau labellisé par l'Association patrimoine maritime et fluvial (PMF) ;
 Boulevard intercommunal du Parisis, un projet routier concernant les communes du sud du département du Val-d'Oise ;
 Bureau international de la paix, une organisation internationale pour la paix fondée en 1891 sous le nom Bureau international permanent de la paix ;
 Bulletin de l'industrie pétrolière, une lettre française d'information quotidienne de l'industrie pétrolière et gazière ;
 Bonneau International Poney, une compétition de saut d'obstacles internationale pour les poneys, qui se déroule depuis 2001, le troisième week-end d'avril, à Fontainebleau - le Grand Parquet ; des épreuves nationales sont parallèlement organisées pour permettre aux cavaliers moins expérimentés de concourir sur le plus beau site équestre de France ;
 BIP 40 ou « baromètre des inégalités et de la pauvreté » ;
 , une protéine de la famille des HSP70.

BIP est un code qui peut signifier :
 .

BIP est une abréviation qui peut signifier :
 BIP! (BIcyclette + Perpignan), le système de vélos en libre service de la ville de Perpignan.